Теодорини - фамилия:

 Теодорини, Елена (1857—1926) — румынская оперная певица и педагог.
 Теодорини, Корнелиу (1893—1976) — румынский военный деятель, участник Второй мировой войны.